Le Lièvre variable est le nom vernaculaire porté par deux espèces du genre Lepus :
 Lepus timidus, en anglais Variable hare, aussi appelé Blanchon ;
 Lièvre d'Amérique (Lepus americanus), en anglais Varying hare, aussi appelé Lièvre d'Amérique et Lièvre à raquettes.